Brabo steht für:

 Brabo-Straßenbahnprojekte, siehe Straßenbahn Antwerpen
 Brabo IHC, Belgischer Eishockeyverein, Belgischer Meister (1952,1953,1954)
 Bråbo, kleiner Ort (schwedisch småort) in der schwedischen Oskarshamn (Gemeinde)

Brabo ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Brabo (* 1987), spanischer Eishockeyspieler
 Pilar Brabo (1943–1993), spanische Politikerin
 Silvius Brabo, mythischer römischer Soldat, siehe Brabobrunnen